Kai Hospelt (né le  à Cologne en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Son père Wim Hospelt était également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en DEL avec son club formateur des Kölner Haie. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en , en . En 2008, il intègre l'effectif de l'EHC Wolfsburg Grizzly Adams.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace. Le sélectionneur national Uwe Krupp l'a convoqué pour son premier championnat du monde senior en 2009.

Trophées et honneurs personnels

Coupe Spengler 
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Kölner Haie || DEL || 21|| 0|| 2|| 2|| 0|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Kölner Haie || DEL|| 47|| 2|| 2|| 4|| 18|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| Kölner Haie || DEL|| 23|| 1|| 1|| 2|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Kölner Haie || DEL|| 47|| 5|| 5|| 10|| 12|| 9|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| Kölner Haie || DEL|| 50|| 6|| 9|| 15|| 20|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Kölner Haie || DEL|| 17|| 2|| 4|| 6|| 4|| 14|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 52|| 11|| 16|| 27|| 42|| 10|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2009-2010|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 53|| 20|| 21|| 41|| 14|| 7|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2010-2011|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 52|| 13|| 16|| 29|| 30|| 9|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2011-2012|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 52|| 25|| 25|| 50|| 35|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 51|| 21|| 21|| 42|| 14|| 12|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2013-2014|| Adler Mannheim || DEL|| 30|| 8|| 9|| 17|| 8|| 5|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 52|| 11|| 20|| 31|| 10|| 15|| 5|| 9|| 14|| 10
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 50|| 10|| 14|| 24|| 14|| 3|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2016-2017 || Kolner Haie || DEL ||51 ||11 || 16|| 27|| 10|| 7||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 2017-2018 || Kolner Haie || DEL ||52 ||7 ||15 ||22 ||4 ||6 ||0 ||2 ||2 || 0
|-
| 2018-2019 || Kolner Haie || DEL ||48 ||4 ||10 ||14 || 20|| 11|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2019-2020 || Krefeld Pinguine || DEL ||48 ||4 ||10 ||14 || 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EV Ravensbourg || DEL2 ||42 ||10 ||12 ||22 || 8|| 7|| 0|| 4|| 4|| 14

Au niveau international 

| 2002 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"|
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -6|| align="left"|
|- 
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1|| 5|| 7|| 3|| 10|| 4|| +4|| align="left"| du groupe A
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde junior D1|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| 0|| align="left"|Remporte le groupe A
|- 
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -7|| align="left"|
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -2|| align="left"| de l'élite
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -4|| align="left"|Onzième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde ||9 ||0 || 2|| 2|| 2|| +1||align="left"|  de l'élite
|-
| 2011 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| -1||align="left"| Septième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| -5||align="left"| Douzième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 3|| 5|| 2|| -1||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -5||align="left"| Dixième place

Références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Krefeld Pinguine
Naissance en février 1985
Naissance à Cologne
Joueur du EV Ravensbourg